Andrew Bruce (ur. 1700) – szkocki duchowny, biskup Dunkeld i Orkney
 Andrew A. Bruce (1866–1934) – amerykański prawnik, sędzia Sądu Najwyższego Dakoty Północnej
 Andrew Davis Bruce (1894–1969) – amerykański generał i wykładowca akademicki
 Andrew Bruce (ur. 1924) – brytyjski arystokrata, 11. hrabia Elgin i  15. hrabia Kincardine
 Andrew Bruce (ur. 1958) – trynidadzki lekkoatleta
 Andy Bruce (ur. 1964) – szkocki piłkarz